Mafraq guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Mafraq. Guvernementet gränsar mot guvernementen Irbid, Jerash och Zarqa samt länderna Syrien, Irak och Saudiarabien.

Guvernementet har 244 188 invånare och en yta på 26 435 km².

Administrativ indelning  
Guvernementet är indelat i fem administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Mafraq
 Ar-Ruwayshid
 Bal'ama
 Sabha
 Sama as-Sarhan

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi